Turrill ist der Familienname folgender Personen:

 Joel Turrill (1794–1859), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 William Bertram Turrill (1890–1961), englischer Botaniker

Siehe auch:
 Turrell